Азарёнок () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Азарёнок, Григорий Юрьевич (род. 1995) — белорусский телеведущий и журналист.
 Азарёнок, Руслан Степанович (род. 1975) — белорусский футболист, полузащитник.
 Азарёнок, Юрий Владимирович (род. 1965) — белорусский режиссёр документальных фильмов и общественный деятель.

См. также 
 Азаренко